

Geografia 
Regno Unito
 Westley – località dello Shropshire
 Westley – località del Suffolk
 Westley – località dell'Unree
Stati Uniti d'America
 Westley – census-designated place della California

Onomastica
 Westley – variante del nome proprio di persona inglese maschile Wesley

Persone 
 David Westley – giocatore di rugby papuano
 Geoff Westley – pianista, arrangiatore e produttore discografico britannico
 Graham Westley – ex calciatore inglese
 Helen Westley – attrice inglese
 Roger Westley – giocatore di cricket inglese
 Shane Westley – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Stuart Westley – giocatore di cricket inglese
 Terry Westley – allenatore di calcio inglese
 Tom Westley – giocatore di cricket inglese

Altro 
 Westley – personaggio del romanzo La principessa sposa e del film La storia fantastica